Mercedes-Benz Citan (код кузова W415/W420) — совместный компактный фургон компании Mercedes-Benz и альянса Renault Nissan, разработанный на основе Renault Kangoo и представленный в 2012 году для замены Mercedes-Benz Vaneo.

История 

В феврале 2012 года появились первые изображения разрабатываемого минивэна от компании Mercedes-Benz и альянса Renault Nissan. Серийная модель была представлена ​​на выставке «IAA Commercial Vehicle Show» в Ганновере в сентябре 2012 года. Сборку автомобилей наладили на MCA, дочернем предприятии фирмы Renault, в северном французском городе Мобёж. 

Разнообразие кузовов Mercedes-Benz Citan является решением разработчиков, позволяющим модели выйти на рынки как пассажирских, так и лёгких коммерческих транспортных средств. Для компании Mercedes-Benz это первый автомобиль после Mercedes-Benz Vito 1995 года, запущенный на коммерческий рынок.

Продажи в Европе стартовали в конце 2012 года.

2016 год стал самым успешным для Mercedes-Benz Citan за всю историю его существования — объёмы продаж модели выросли на 18%.

Описание 
Серийная модель Citan доступна с несколькими дизельными и бензиновыми двигателями мощностью от 75 до 114 л.с., а также с пакетом BlueEFFICIENCY. 

Автомобиль предлагается в различных конфигурациях, включая фургон, грузопассажирский фургон и Mixto — пассажирский вариант. Также имеется ещё один пассажирский вариант — Citan Kombi. Кроме количества посадочных мест, автомобили различаются ещё и по размеру и грузоподъёмности.

Mercedes-Benz Citan выпускается с тремя вариантами колёсной базы: компактная (3.94 м, тип кузова — Panel Van), длинная (4.32 м, тип кузова — Dualiner) и очень длинная (4.71 м, тип кузова — Traveliner). Это, в свою очередь, позволяет обеспечить большой грузовой объём: 2,4 м3, 3,1 м3 и 3,8 м3 соответственно. По габаритам автомобиль можно сравнить с Citroën Berlingo, Fiat Doblo и Peugeot Partner. Citan (с длинной и очень длинной колёсной базой) стандартно поставляется с раздвижной дверью на правой стороне. Дополнительно присутствует раздвижная дверь с левой стороны.

Версия Combi, также известная как пассажирский Citan, способна с комфортом разместить 5 взрослых человек. В базовую комплектацию автомобиля входят: третий тормозной фонарь, насос гидроусилителя руля, система облегчения трогания с места на подъёме, пыльцевой фильтр, ABS, EBV, ASR, BAS, ограничители силы натяжения ремней безопасности на многоместном заднем сиденье, ремни безопасности с регулировкой по высоте, система центральной блокировки замков и асферические зеркала.

Шасси 
Подвеска спереди — пружинная независимая, типа Макферсон, сзади — полузависимая, работающая на кручение поперечная балка. Коробка передач 5 или 6-ступенчатая, механическая. С 2016 года на заказ для бензинового мотора доступна 6-ступенчатая роботизированная коробка передач EDC6. Привод на передние колёса. Рулевое управление реечное с электронным усилителем. Тормоза — дисковые.

Двигатели

Безопасность 

Mercedes-Benz Citan прошёл тест Euro NCAP в 2013 году:

Получив неудовлетворительные оценки, компания запросила перепроверку безопасности автомобиля:

Примечания

Литература 
 
 

Citan